Eridacnis är ett släkte av hajar. Eridacnis ingår i familjen Proscylliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråhajartade hajar
Eridacnis